Невская оперативная группа, оперативное войсковое объединение в составе Вооружённых Сил СССР во время Великой Отечественной войны. Всего оперативных групп под названием «Невская» имелось четыре.

Невская оперативная группа 1941 года

История 
Управление оперативной группы сформировано 22 сентября 1941 года на базе 2-й гвардейской стрелковой дивизии народного ополчения.

В составе действующей армии с 22 сентября 1941 по 25 октября 1941 как Невская оперативная группа и с 25 октября 1941 по 6 ноября 1941 года как 1-я Невская оперативная группа.

Создана для объединения действий войск Ленинградского фронта по правому берегу реки Нева от Ладожского озера до Ивановского, а также на захваченном в ночь на 20 сентября 1941 года на левом берегу Невы Невском пятачке.

Основные усилия войск группы были сосредоточены именно на плацдарме; на всём остальном протяжении фронта обороны войска группы обороняли правый берег реки, препятствуя возможной переправе войск противника.

В течение всего времени существования объединения, войска группы постоянно переправлялись на плацдарм, где вели ожесточённые бои по расширению и удержанию плацдарма, с основной целью — пробиться в направлении Синявино, где соединиться с войсками 54-й армии и таким образом деблокировать Ленинград, одновременно отрезав войска противника в выступе у Шлиссельбурга. Однако существенного продвижения достигнуть не удалось, тем не менее войска группы сумели сохранить за собой плацдарм, существовавший до апреля 1942 года.

25 октября 1941 года, с созданием ещё одной, 2-й Невской оперативной группы, переименована в 1-ю Невскую оперативную группу.

6 ноября 1941 года управление группой расформировано, войска включены в состав 8-й армии

Командование 
 Пшенников, Пётр Степанович, генерал-лейтенант (сентябрь — октябрь 1941),
 Коньков, Василий Фомич, генерал-майор (октябрь — ноябрь 1941).

Боевой состав 
В различное время в состав группы входили:

Помесячный боевой состав группы

2-я Невская оперативная группа

История 
Управление оперативной группы сформировано 25 октября 1941 года на базе управления 19-го стрелкового корпуса в Ораниенбауме для обороны ораниенбаумского плацдарма.

В составе действующей армии с 25 октября 1941 по 2 ноября 1941 года.

2 ноября 1941 года группа переименована в Приморскую оперативную группу.

Невская оперативная группа 1942 года

История 
Управление оперативной группы переименовано 27 января 1942 года из управления Синявинской оперативной группы 54-й армии. Командованию группы вновь были подчинены войска, находящиеся на правом берегу Невы от Ладожского озера до Ивановского, а также войска, ведущие бои на Невском пятачке.

В составе действующей армии с 27 января 1942 по 10 октября 1942 года.

До апреля 1942 года задача группы оставалась прежней: оборона правого берега Невы и расширение плацдарма на Невском пятачке в сторону Синявино. После начала ледохода на Неве и, соответственно, затруднительности переброски подкреплений на плацдарм, немецкое командование предприняло операцию по уничтожению плацдарма, которая увенчалась успехом: 29 апреля 1942 года войска оперативной группы на плацдарме были уничтожены.

Вплоть до сентября 1942 года войска группы обороняют правый берег Невы. С 8 сентября 1942 года войска группы приступают к участию в Синявинской операции 1942 года. В этот день силы группы форсируют Неву вновь в районе Невской Дубровки и деревни Анненское, с целью захвата плацдармов и продвижения навстречу войскам 8-й армии и 2-й ударной армии, которые вбили клин в оборону противника с востока в направлении Синявино. Форсирование разворачивалось очень тяжело, войска группы понесли большие потери ещё при переправе, и практически нигде не смогли закрепиться на берегу. Был захвачен только крошечный плацдарм в 1 километр по фронту и 300 метров глубиной у деревни Анненское. Вновь созданный Невский пятачок был захвачен только 26 сентября 1942 года. К тому времени войска 8-й армии и 2-й ударной армии уже попали в окружение и не могли осуществлять продвижение на восток. В таких условиях войска группы были с 6 октября 1942 года в основном отведены с плацдарма: на небольшом куске территории оставались только подразделения 46-й стрелковой дивизии.

9 октября 1942 года Ставка ВГК издала директиву, согласно которой 10 октября 1942 года на базе Невской оперативной группы было создано управление 67-й армии.

Командование 
 Стариков, Фёдор Митрофанович, генерал-майор (январь 1942)
  Бондарев, Андрей Леонтьевич, генерал-майор (январь — апрель 1942).
 Никитин, Иван Фёдорович, генерал-майор (апрель — 6 октября 1942)
 Духанов, Михаил Павлович, генерал-майор (6 — 10 октября 1942)

Боевой состав 
В различное время в состав группы входили:

Помесячный боевой состав группы

Примечания

Ссылки 
 Перечень № 3 управлений полевых управлений главных командований, управлений оперативных групп, оборонительных районов, укреплённых районов и районов авиационного базирования, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны
 Боевой состав Советской армии части 1-5, 1941—1945
 Командный состав РККА и РКВМФ в 1941—1945 годах

Оперативные группы СССР во время Великой Отечественной войны